El Quixot, nom amb el qual és coneguda l'obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes
 Don Quijote (missió espacial), ideada per l'Agència Espacial Europea (ESA)
 Don Quichotte, òpera de Jules Massenet